Российская ассоциация девочек-скаутов — детское общественное объединение, национальная организация гайдинга в России. Организация появилась в России примерно в 1910 году в группах бойскаутов и была распущена в 1920-х годах. Была перезапущена в 1990 году в составе Федерации скаутов России и в 1994 году образовала независимую ассоциацию. Организация стала ассоциированным членом Всемирной ассоциации девушек-гидов и девушек-скаутов (ВАГГГС) в 1999 году и полноправным членом в 2008 году.

История 
Имеются записи патрулей русских девочек-скаутов в ряде городов с 1909 года, но национальной организации девочек-скаутов не было. Скаутское движение вернулось в годы перестройки. Было установлено много международных контактов с зарубежными визитами. Был большой интерес к возвращению скаутского движения в Россию. В 1991 году была создана Федерация Скаутов России, и почти сразу же началось обсуждение программы для девочек.

В 1993 году был проведен приём в Маниле совместно с Азиатско-Тихоокеанским симпозиумом по положению женщин в процессе развития ВАГГГС. Цель состояла в том, чтобы ввести или вновь ввести движение «Девушки-гиды/девушки-скауты» и изучить возможности запуска/возобновления деятельности девочек-гидов/девочек-скаутов в России, а также в Камбодже, Иране, Тибете, Узбекистане и Вьетнаме. Пятьдесят женщин-лидеров из этих стран приняли участие в Азиатско-Тихоокеанском симпозиуме, где они поделились своим опытом работы с девушками-гидами

В 1993 году в Перми состоялась учредительная конференция Лиги девочек-скаутов ФСР. Разрабатывалась программа для девочек, и в октябре 1994 года следующим шагом стала учредительная конференция в Перми.

Идеалы скаутов 
Эмблема организации включает в себя три подснежника со времен Российской империи.

Клятва девочки-скаута

Правила девочки-скаута 
 Девочка-скаут верна данному слову;
 Девочка-скаут доводит начатое дело до конца;
 Девочка-скаут старается быть полезной и помогать другим;
 Девочка-скаут дружелюбна, приветлива и вежлива;
 Все девочки-скауты – сестры;
 Девочка-скаут – друг природы;
 Девочка-скаут предана родителям, дисциплинирована и подчиняется приказам лидера;
 Девочка-скаут бережлива и уважает чужую собственность;
 Девочка-скаут чиста и благородна в своих помыслах и поступках;
 Девочка-скаут никогда не унывает.

См. также 
 Скаутское движение в России
 Всероссийская скаутская ассоциация

Примечания 

Скаутские организации
Организации России